Апелляционный суд США по федеральному округу (, сокращённо Fed. Cir. либо CAFC) — федеральный суд апелляционной инстанции, рассматривающий определённые категории дел, в которых ответчиком выступают федеральные органы власти США. Он является правопреемником Апелляционного суда США по таможенным и патентным делам и Претензионного суда США; создан в 1982 году и состоит из 12 судей.

Суд расположен в  в Вашингтоне, Округ Колумбия. Поскольку юрисдикция суда распространяется на всю территорию страны, его заседания могут проходить помимо Вашингтона в любом другом месте.

Юрисдикция 
Апелляционный суд по федеральному округу является уникальным среди всех апелляционных судов США, так как это единственный суд, который обладает исключительной предметной юрисдикцией, основанной на определённой категории дел, а не по географическому принципу как у всех остальных. Решения суда, в частности в отношении патентных дел, уникальны тем, что они являются обязательным прецедентом на всей территории США в рамках предметной юрисдикции суда. При этом решения других апелляционных судов ограничены их географическим положением и, следовательно, могут создавать различные судебные стандарты в зависимости от местоположения.

Верховный суд США может проверить и пересмотреть решение Апелляционного суда только в том случае, если оно существенно нарушает сложившуюся судебную практику либо имеется неразрешённая коллизия в вопросе федерального права.

В Апелляционном суде по федеральному округу обжалуются окончательные решения, принятые по вопросам, относящимся к федеральной юрисдикции, следующих специализированных судов, правительственных органов и учреждений федерального уровня:
 
 
  ()
  ()
  (споры по оборонным контрактам; )
  (споры по государственным контрактам; )
  ()
  (вопросы государственной службы; )
  ()
 
 

Также он в исключительном порядке рассматривает апелляции на решения федеральных окружных судов США, которые касаются:
 патентных дел, в том числе обжалования решений Комиссара по патентам и товарным знакам;
 претензий к федеральному правительству с ценой иска ниже 10 000$ (так называемый );
 вопросов, связанных с действием  (регулирует ценообразование);
 действия  (принят для регулирования цен на нефть в период кризиса);
 действия ;
 действия Закона об использовании природного газа 1978 года.

См. также 
 Судебная система США
 Федеральная судебная система США

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Дела, рассмотренные в Апелляционном суде США по федеральному округу с 2000 года. Система FindLaw

Суды по алфавиту
Федеральные апелляционные суды США